Граф Михаил Михайлович де Торби (8 октября 1898, Висбаден — 25 апреля 1959, Лондон) — художник и коллекционер, сын великого князя Михаила Михайловича (1861—1929) и его морганатической супруги Софии Николаевны Меренберг, в браке графини де Торби (1868—1927). Правнук императора Николая I и А. С. Пушкина.

Биография 
Граф Михаил Михайлович де Торби был младшим ребёнком и единственным сыном в семье великого князя Михаила Михайловича и его морганатической супруги графини Софии Николаевны Меренберг; родился 26 сентября 1898 года по старому стилю и был крещён в церкви Святой Елизаветы при русской миссии в Висбадене  года. Поскольку император Александр III не признал этот брачный союз и объявил его «недействительным», супруги вынуждены были избрать Англию местом жительства для себя и своих детей.

Михаил Михайлович воспитывался в Итонском колледже. Он был одаренным художником, его работы отличались «приятными красками и свободным стилем». Особое пристрастие Михаил Михайлович питал к китайским сюжетам и свои произведения создавал в основном на рисовой бумаге в тонком китайском стиле.

Михаил Михайлович был известным в Англии коллекционером китайского фарфора, который часто изображал на своих натюрмортах. Выступал в качестве театрального художника.

Британское подданство Михаил Михайлович принял только в 1938 году, когда ему было уже сорок лет.

Собственной семьи Михаил Михайлович не имел и потомства не оставил. Жил граф де Торби в доме сестры Зии Уэрнер.

Скончался 25 апреля 1959 года.

Примечания

Литература 
 Русаков В. М. Рассказы о потомках А. С. Пушкина. — : Лениздат, 1992. — С. 357.

Ссылки 
 «Китайская мечта поэта»

Михаил Михайлович
Дети от морганатических браков
Правнуки Александра Пушкина